

Kalendarium informatyczne 1950 roku

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj 
 National Institute of Standards and Technology uruchomił komputer SEAC (Standards Electronic/Eastern Automatic Computer).

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień 
 Konrad Zuse ukończył budowę komputera Z4 i zainstalował go na Politechnice Federalnej w Zurychu.

październik

listopad

grudzień

Zobacz też 
 informatyka
 historia informatyki

Kalendarium informatyczne
Wydarzenia 1950